Това е списъкът с епизоди на сериала „Вътрешна сигурност“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Осмият и последен сезон започва на 9 февруари 2020 г. и завършва на 26 април 2020 г.

Сезон 1: 2011

Сезон 2: 2012

Сезон 3: 2013

Сезон 4: 2014

Сезон 5: 2015

Сезон 6: 2017

Сезон 7: 2018

Сезон 8: 2020

Източници 

Вътрешна сигурност